Il doppio del torneo di tennis Livingston Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tim Pawsat e Tim Wilkison che hanno battuto in finale Kelly Evernden e Sammy Giammalva Jr. 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Tim Pawsat /  Tim Wilkison (campioni)
 Kelly Evernden /  Sammy Giammalva Jr. (finale)

 Alex Antonitsch /  Jonathan Canter (semifinali)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Livingston Open 1989